Linea FM1 del servizio ferroviario metropolitano di Bari
 Linea FM1 (oggi FR1) delle ferrovie regionali del Lazio